Firestorm () — дебютный студийный альбом шведской хэви-метал-группы Ambush, изданный 24 мая 2014 года на немецком лейбле High Roller Records.

Об альбоме 
В альбом вошли композиции «Ambush», «Master of Pain» и «Don’t Shoot (Let 'Em Burn)», написанные в 2013 году и впервые изданные на демо в августе 2013 .

Список композиций

Участники записи 
 Оскар Якобссон — вокал;
 Олоф Энгквист — электрогитара;
 Адам Хагелин — электрогитара;
 Людвиг Шёхельм — бас-гитара;
 Линус Фритцсон — ударные;
 Патрик Энгель — продюсер, сведение, мастеринг;
 Александр фон Вейдинг — обложка;
 Оливия Хагелин — фотограф.

Примечания

Ссылки 
 Альбом на metal-archives.com 
 Альбом на сайте discogs.com 

Дебютные альбомы 2014 года
Альбомы Ambush
Альбомы на английском языке